Александр Неелов:
 Неелов, Александр Дмитриевич  (1790—1856) — русский военный деятель, генерал от инфантерии (1856).
 Неелов, Александр Николаевич (1873—1916) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Олонецкой губернии.